Тинто:
 Рио-Тинто — река на юго-западе Испании в автономном регионе Андалусия.
 Тинто — город и коммуна в Юго-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Манью.
 Тинто — горы на юге Шотландии.
  — самая высокая гора одноимённой группы гор на юге Шотландии.